Kochstraße steht für:
 Kochstraße (Berlin)
 Kochstraße (Chemnitz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Chemnitz-Altendorf
 Kochstraße (Hannover)
 Kochstraße (Karlsruhe), siehe Liste der Kulturdenkmale in Karlsruhe-Weststadt #Kochstraße
 Kochstraße (Leipzig), siehe Liste der Kulturdenkmale in Connewitz, A–K, Teil der Via Imperii
 Kochstraße (Mesenich), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Mesenich #Denkmalzonen
 Kochstraße (Trier)
 Kochstraße (Wernigerode), siehe Liste der Kulturdenkmale in Wernigerode

Siehe auch
 Robert-Koch-Straße
 U-Bahnhof Kochstraße